

События 
 Консулы имп. Лев I (II раз) и имп. Ливий Север.
 Теодорих II захватил Нарбонну
 дочь византийского императора Феодосия II Евдоксия отдала свою дочь Евдокию замуж за будущего короля вандалов Гунариха, после чего со второй дочерью Плацидией была отпущена в Константинополь к императору Льву I
 около Константинополя взошёл на столп святой преподобный Даниил Столпник
 во дворце византийских императоров произошёл пожар, в огне погибла статуя Зевса Олимпийского работы Фидия
 в Константинополь прибыло посольство булгар
 Албанское царство упразднено и превращено в марзпанство в рамках державы Сасанидов
 462? — Поход остроготов на садагиев. Гунны Динтцика напали на готов, но разбиты ими.
 Сарагуры подчинили акациров.
 диакон Евфалий составил свою редакцию Нового Завета — одну из древнейших из известных ныне.

Родились 
См.также: :Категория:Родившиеся в 462 году
 Мурён, король Пэкче

Скончались 
См.также: :Категория:Умершие в 462 году
 Лициния Евдоксия супруга Валентиниана III

См. также